Low Point (historical) kan syfta på följande platser:

Kina 

 Low Point (udde i Kina, Hubei, lat 29,94, long 115,40), 
 Low Point (udde i Kina, Hubei, lat 30,66, long 114,41), 

Robotskapade Kinaförgreningar